Die Western & Southern Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Mason bei Cincinnati. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 13. bis 19. August 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Garbiñe Muguruza im Einzel und die Paarung Latisha Chan/Martina Hingis im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Open 2018 fand vom 11. bis 12. August 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Mason (Ohio)